Javhlant kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Uliastaj (provinshuvudstad), Dzavchan, 
 Javhlant (distrikt i Mongoliet), Selenga, 

Robotskapade Mongolietförgreningar